Жермињи може да се односи на:

 Жермињи (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Жермињи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Жермињи“